Beljakow (, engl. Belyakov) oder Beljakowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Jewgenjewna Beljakowa (* 1993), russische Boxerin
 Boris Iwanowitsch Beljakow (* 1927), sowjetischer Fechter
 Dimtscho Beljakow (* 1971), bulgarischer Fußballspieler
 Gennadi Wladimirowitsch Beljakow (* 1968), russischer Rennrodler
 Jelena Anatoljewna Beljakowa (* 1976), russische Stabhochspringerin
 Jewgenia Alexandrowna Beljakowa (* 1986), russische Basketballspielerin
 Ljubow Borissowna Beljakowa (* 1967), russische Biathletin
 Nikolai Alexejewitsch Beljakow (* 1949), sowjetischer Mediziner
 Olga Wladimirowna Beljakowa (* 1988), russische Shorttrackerin
 Rostislaw Apollossowitsch Beljakow (1919–2014), sowjetischer Flugzeugkonstrukteur
 Waleri Nikolajewitsch Beljakow (* 1953), sowjetischer Hockeyspieler
 Wiktor Beljakow (* 1946), sowjetischer Skirennläufer
 Wiktor Petrowitsch Beljakow (1923–1986), sowjetischer Physiker und Ingenieur
 Wladimir Timofejewitsch Beljakow (1918–1996), sowjetischer Turner